Muel (Saragossa), un municipi situat a la província de Saragossa, Aragó 
 Muel (Bretanya), un municipi francès, situat al departament d'Ille i Vilaine, a la regió de Bretanya.